Taiji peut désigner :

Civilisation chinoise 
 Tàijí (/, fait suprême), un concept chinois, lié au dào, au  (☯, ) et donc à la vacuité et à la dualité yin-yang ;
 forme abrégée courante de  (, boxe du tàijí), art martial traditionnel chinois et des autres disciplines martiales associées (éventail, épée, sabre, lance) ;
 Huang Taiji (, empereur mandchou de la dynastie Qing.

Civilisation mongole 
 Tayiji (Mongol mongol bitchig :  ; cyrillique : ), souvent retranscrit par le chinois Taiji (), titre donné aux descendants de Gengis Khan, dérivé à l'origine du chinois () ;
 Khong Tayiji (Mongol mongol bitchig :  ; cyrillique : ) souvent retranscrit par le chinois Hong taiji, un descendant de Gengis Khan dirigeant un fief ou bien un prince (le terme mongol vient du chinois ).

Japon 
 Taiji, un bourg japonais de la préfecture de Wakayama, connu pour sa chasse aux dauphins.
 Taiji Sawada, un musicien japonais, ex-membre du groupe X Japan.
 Taiji Kasé ou Taïji Kasé,  dan de karate-do Shotokan (1929-2004).